Grünwalder steht für:

 Johannes III. Grünwalder (nach Januar 1392–1452), Fürstbischof von Freising
 Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, Fußballstadion in München